I Campionati europei di triathlon del 2003 si sono tenuti a Karlovy Vary (Carlsbad), Repubblica Ceca in data 21 giugno 2003.

Nella gara maschile ha vinto lo spagnolo Iván Raña, mentre in quella femminile la spagnola Ana Burgos.

La gara junior ha visto trionfare per la seconda volta consecutiva il belga Peter Croes e la portoghese Vanessa Fernandes.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2003
Giochi panamericani di triathlon del 2003

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Karlovy Vary
Triathlon nel 2003